К-266 «Орёл» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России.

Строительство 

Корабль заложен 19 января 1989 года на Севмаше под заводским номером 650. При закладке оба вала, которые вращали гребные винты, состояли из отдельных частей, скрепленных болтами и соединительными муфтами. На остальных кораблях эти детали были цельнолитыми, но на «Орле» их выполнили полыми и засыпали внутрь кварцевый песок. По расчётам конструкторов, такие валы не должны были уступать по прочности литым, но при этом меньше шуметь, а также быть легче, дешевле и проще в изготовлении.

Для полых валов требовались облегчённые винты, однако их разработку не успели закончить до распада СССР. В итоге в 1992 году подлодку «Орёл» спустили на воду с новыми линиями валов и старыми винтами. После передачи субмарины в ВМФ валы в местах крепления сильно искривились и начали тереться о стенки с характерным звуком. Это, в свою очередь, демаскировало подлодку.

По словам источника в Министерстве обороны, согласно проекту, подводные лодки этого типа должны были действовать скрытно, уклоняясь от гидролокаторов противника, а АПЛ «Орёл» гремела своими валами на все Баренцево море. С увеличением скорости звук усиливался до такой степени, что заглушал акустикам всю фоновую обстановку вокруг. У американцев и англичан субмарина получила кличку «ревущая корова Баренцева моря».

История 
15 января 1990 года лодку включили в список кораблей флота. В 1991—1993 годах лодка носила имя «Северодвинск». Спущена на воду 22 мая 1992 года, 3 июня была переклассифицирована в атомный подводный крейсер, 30 декабря того же года вошла в строй. 5 февраля 1993 года вошла в состав Северного флота с базированием на Западную Лицу. 6 апреля 1993 года переименована в «Орёл» в честь одноимённого города. С тех пор часть экипажа АПЛ обязательно являются уроженцами Орловской области. Администрация города Орла поддерживает дружеские связи с моряками. На вымпеле крейсера изображен герб Орловской области.

В 2000 году перед погружением на затонувшую АПЛ «Курск» водолазы посетили «Орёл» для ознакомления с конструкцией. В 2001 году находился в губе Окольная, где обеспечивал следственные мероприятия прокуратуры по расследованию гибели «Курска». 

В 2003 году во время ремонта на «Звёздочке» на «Орёл» были установлены цельнолитые валы — одна линия была снята с поднятого и утилизированного к тому моменту «Курска», а вторая — с недостроенной безымянной субмарины того же проекта. Однако старые полые валы уже деформировали стенки до такой степени, что даже с цельнолитыми валами АПЛ продолжала греметь и кардинально исправить заводской дефект не удалось.

В 2008 году субмарине «Орёл» исполнилось 15 лет. В связи с празднованием юбилея на корабль приехала делегация города Орла во главе с заместителем мэра Валентином Бочаровым. В честь юбилея на рубке крейсера был установлен герб города.

В 2009 году «Орёл» был признан одним из лучших в соединении атомных подводных лодок Северного флота.

В 2011 году участвовал в праздновании Дня ВМФ в парадном строю кораблей в Североморске.

В начале 2014 года АПЛ была поставлена в док оборонной судоверфи ОАО «Центр судоремонта „Звёздочка“» для проведения работ по восстановлению технической готовности. После завершения ремонта срок службы АПЛ будет продлён на 3,5 года. Хотя по контракту с Минобороны РФ ремонт лодки был рассчитан на 2 года, военное ведомство обратилось к корабелам с просьбой сократить срок ремонта на полгода для обеспечения боеготовности группировки АПЛ. Специалисты «Звёздочки» внесли соответствующие изменения в график работ.

В конце 2014 года все работы на крейсере велись согласно графику. Было демонтировано всё оборудование, подлежащее ремонту и модернизации вне подводной лодки. Особое внимание в заказе на модернизацию уделялось работам по ремонту гребных валов и винтов, других агрегатов и устройств линии вала. План ремонта предусматривал восстановление систем живучести корабля, донно-бортовой арматуры, системы осушения, воздуха высокого давления, проведение испытания цистерны главного балласта, а также, совместно с оборонными НИИ и КБ, обновление оружейных систем.

7 апреля 2015 года при проведении сварочных работ произошло возгорание резинового уплотнителя.

В январе 2016 года лодку начали подготавливать к апрельскому спуску и проведению испытаний. Планировалось возвращение в строй к концу 2016 года.

3 октября 2016 года, как сообщили в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка», лодка после планового ремонта была спущена на воду в Северодвинске и до конца 2016 года должна была вернуться в строй. Однако этого не произошло, а 14 марта 2017 года пресс-служба ВМФ России официально объявила, что ПЛАРК «Орел» флот получит только в 2017 году.

Возвращение лодки в строй после планового ремонта перенесли на конец апреля 2017 года. 6 апреля 2017 года покинула акваторию центра судоремонта «Звездочка» и начала переход к месту постоянного базирования.

6 апреля 2017 года АПРК «Орёл» покинул акваторию судоремонта после самого длительного ремонта с момента спуска на воду. Корабелы «Звёздочки» выполнили восстановление технической готовности всех систем корабля – механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Оба реактора были перезаряжены свежим ядерным топливом, а также специалистами Центра судоремонта «Звёздочка» выполнены сложные работы по исправлению заводского конструктивного недостатка «Орла» — восстановление технических характеристик печально знаменитых валопроводов атомохода.

По сообщениям СМИ, в том числе телеканала «Звезда», ракетные комплексы П-700 «Гранит» были заменены на П-800 «Оникс» с возможностью их замены на крылатые ракеты «Калибр», однако в авторитетных источниках эта информация не подтверждается.

30 июля 2017 года снова участвовал в праздновании Дня ВМФ на рейде Североморска.

6 октября 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении ОСК ремонта АПЛ «Орёл».

В конце июля 2018 года крейсер совершил межфлотский переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. «Орёл» вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» являлись самыми мощными участниками парада, прошедшего 29 июля 2018 года на Кронштадтском рейде в Финском заливе.

В июле 2021 года совершил переход в Кронштадт и вместе с К-157 «Вепрь» и К-549 «Князь Владимир» участвовал в Главном военно-морском параде во время празднования Дня ВМФ.

Происшествия 
7 апреля 2015 года лодка находилась в доке, когда около 14:00 в результате сварочных работ загорелся резиновый уплотнитель между лёгким и прочным корпусом в районе 9-го отсека, возникло сильное задымление. Площадь пожара составила около 20 м². В тот момент на АПЛ находилось 13 человек экипажа, все они были эвакуированы. Боекомплект с лодки был выгружен ещё осенью 2013 года при постановке в сухой док, а ядерное топливо выгрузили летом 2014 года, до начала ремонта. ГСМ на момент пожара на лодке не было. После того, как пожар перекинулся на балластный отсек, руководство приняло решение о частичном затоплении АПЛ в сухом доке из-за невозможности потушить пожар. Лодка при этом не была выведена из строя — прочный корпус остался герметично задраенным, и вода попала только в пространство между прочным и лёгким корпусами, где и произошло возгорание. Оборудование АПЛ осталось нетронутым водой. В 18:00 была начата доковая операция по подъёму уровня воды, к 22:00 были ликвидированы последние очаги возгорания.

Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты предприятия считают нарушение техники безопасности при проведении работ. По предварительным оценкам межведомственной комиссии, ущерб от пожара оценивался в сумму более 100 миллионов рублей. Оказались повреждены системы погружения и всплытия, сгорели кабельные трассы размагничивающего устройства, звукоизоляционное покрытие цистерн главного балласта и прочного корпуса. Из-за произошедшего сроки ремонта корабля сдвинули.

Боевые службы 
 В 1995 году проведена боевая служба. На борту находился 74-й экипаж под командованием капитана 1-го ранга Гуляева Д. К., старший на борту — контр-адмирал Новиков А. В.
 В 1996 году проведена боевая служба.
 В 1998 году проведено боевое дежурство.
 В 2009 году принял участие в оперативно-стратегических учениях «Запад-2009».
 В 2013 году принял участие в оперативно-стратегических учениях «Запад-2013» с 587-м экипажем.

Командиры 
 капитан 1-го ранга Астапов А. С. (1993—1996)
 капитан 1-го ранга Миронов В. Л.
 капитан 2-го ранга Марков И. Г.
 капитан 1-го ранга Осекин В. А.
 капитан 1-го ранга Слепец О. Г.
 капитан 1-го ранга Варфоломеев В. В. (2004—2007)
 капитан 1-го ранга Пацкявичюс Р. А. (2008—2013)
 капитан 1-го ранга Новохатский С. В. (2013—2016)
 капитан 1-го ранга Паликов А. А. (2016—2017)
 капитан 1-го ранга Медеда К. Е. (2017-2021)

Примечания

Литература 
 Павлов А. С. «Ударная сила флота», Якутск, 2001
 Александров Ю. И., Гусев А. Н. «Боевые корабли на рубеже XX—XXI веков» ч.1, «Галея Принт», Санкт-Петербург, 2000
 Бережной С. С. «Атомные подводные лодки ВМФ СССР и России», МИА № 7, Наваль коллекция, 2001
 Апальков Ю. В. «Подводные лодки» т.1 ч.1, «Галея Принт», Санкт-Петербург, 2002

Ссылки 
 deepstorm.ru// К-266, К-266, «Северодвинск», «Орёл» проект 949А
 Блог пресс-службы Центр судоремонта «Звездочка»

Военные корабли Северного флота
Подводные лодки проекта 949А «Антей»
Корабли, построенные на заводе «Севмаш»